Wyrazy:
 Ab – w mitologii egipskiej koncepcja serca-duszy
 Ab – jedenasty miesiąc kalendarza żydowskiego
 Ab – cząstka wyrazowa w hebrajskich imionach

Skróty:
 ab – w standardzie ISO 639 kod języka abchaskiego
 Ab – powszechnie używany skrót od wyrazu przeciwciało (ang. antibody)

Zobacz też 
 AB